

Моїсеєвська — присілок, Верхівське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Моїсеєвська — присілок, Нижньо-Вазьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область